Князья новгородские — правители Новгородского княжества, а с 1136 года — Новгородской республики.

Легендарные князья 
В этом списке представлены князья, имена которых известны по Иоакимовской летописи (за исключением Бравлина, который встречается только в «Житии Стефана Сурожского» и Гостомысла, имя которого также известно по поздним летописям). 
 Словен Старый
 Вандал Новгородский
 Столпосвят
 Владимир Древний
 Бравлин (VIII/IX в.)
 Буривой (IX в.)
 Гостомысл (? — ок. 860)

Правители Новгородского княжества 
В этом списке представлены князья, которые самостоятельно управляли Новгородской землей и назначали посадников: от приглашения на княжение Рюрика до восстания 1136 года.
 862—879 Рюрик
 879—912 Вещий Олег
 912—945 Игорь Рюрикович
 945—969 Святослав Игоревич
 969—977 Владимир Святославич
 977—979 Ярополк Святославич
 979—988 Владимир Святославич (повторно)
 988—1010 Вышеслав Владимирович
 1010—1034 Ярослав Владимирович Мудрый
 1034—1052 Владимир Ярославич
 1052—1054 Изяслав Ярославич
 1055—1067 Мстислав Изяславич
 1067 Глеб Святославич
 1069—1073 Глеб Святославич (повторно)
 1077—1078 Глеб Святославич (в третий раз)
 1078—1088 Святополк Изяславич
 1088—1094 Мстислав Владимирович Великий
 1094—1095 Давыд Святославич
 1095—1117 Мстислав Владимирович Великий (повторно)
 1117—1132 Всеволод Мстиславич
 1132 Святополк Мстиславич
 1132—1136 Всеволод Мстиславич (повторно)

Князья в Новгородской республике 
Период существования Новгородской республики. После восстания 1136 года произошло укрепление власти местных бояр и веча, и теперь князь не мог ничего решать без согласия посадника.
 1136—1138 Святослав Ольгович
 1138—1138 Святополк Мстиславич
 1138—1140 Ростислав Юрьевич
 1140—1141 Святослав Ольгович (повторно)
 1141—1141 Святослав Всеволодович
 1141—1142 Ростислав Юрьевич (повторно)
 1142—1148 Святополк Мстиславич (повторно)
 1148—1154 Ярослав Изяславич
 1154—1154 Ростислав Мстиславич
 1154—1155 Давыд Ростиславич
 1155—1158 Мстислав Юрьевич
 1158—1160 Святослав Ростиславич
 1160—1161 Мстислав Ростиславич
 1161—1168 Святослав Ростиславич (повторно)
 1168—1170 Роман Мстиславич
 1170—1171 Рюрик Ростиславич
 1171—1175 Юрий Андреевич
 1175—1175 Святослав Мстиславич
 1175—1176 Мстислав Ростиславич (повторно)
 1176—1177 Ярослав Мстиславич Красный
 1177—1178 Мстислав Ростиславич (в третий раз)
 1178—1178 Ярополк Ростиславич
 1178—1179 Роман Ростиславич
 1179—1180 Мстислав Ростиславич Храбрый
 1180—1181 Владимир Святославич
 1182—1184 Ярослав Владимирович
 1184—1187 Мстислав Давыдович
 1187—1196 Ярослав Владимирович (повторно)
 1197—1197 Ярополк Ярославич
 1197—1199 Ярослав Владимирович (в третий раз)
 1200—1205 Святослав Всеволодович
 1205—1207 Константин Всеволодович
 1207—1210 Святослав Всеволодович (повторно)
 1210—1215 Мстислав Мстиславич Удатный
 1215—1216 Ярослав Всеволодович
 1216—1217 Мстислав Мстиславич Удатный (повторно)
 1217—1218 Святослав Мстиславич
 1218—1221 Всеволод Мстиславич
 1221—1221 Всеволод Юрьевич
 1221—1223 Ярослав Всеволодович (повторно)
 1223—1224 Всеволод Юрьевич (повторно)
 1224—1226 Михаил Всеволодович
 1226—1228 Ярослав Всеволодович (в третий раз)
 1228—1229 Фёдор Ярославич и Александр Ярославич Невский совместно
 1229—1229 Михаил Всеволодович (повторно)
 1229—1230 Ростислав Михайлович
 1230—1236 Ярослав Всеволодович (в четвёртый раз)
 1236—1240 Александр Ярославич Невский (повторно)
 1241—1252 Александр Ярославич Невский (в третий раз)
 1252—1255 Василий Александрович
 1255—1255 Ярослав Ярославич
 1255—1257 Василий Александрович (повторно)
 1257—1259 Александр Ярославич Невский (в четвёртый раз)
 1259—1263 Дмитрий Александрович
 1264—1272 Ярослав Ярославич (повторно)
 1272—1273 Дмитрий Александрович (повторно)
 1273—1276 Василий Ярославич
 1276—1281 Дмитрий Александрович (в третий раз)
 1281—1285 Андрей Александрович
 1285—1292 Дмитрий Александрович (в четвёртый раз)
 1292—1304 Андрей Александрович (повторно)
 1308—1314 Михаил Ярославич
 1314—1315 Афанасий Данилович
 1315—1316 Михаил Ярославич (повторно)
 1318—1322 Афанасий Данилович (повторно)
 1322—1325 Юрий Данилович
 1325—1327 Александр Михайлович
 1328—1337 Иван I Калита
 1346—1353 Симеон Иванович Гордый
 1355—1359 Иван II Иванович Красный
 1359—1363 Дмитрий Константинович
 1363—1389 Дмитрий Иванович Донской
 1389—1407 Лугвений Ольгердович
 1408—1425 Василий I Дмитриевич
 1425—1462 Василий II Васильевич Тёмный
 1470—1471 Михаил Олелькович
 1462—1480 Иван III Васильевич (титул великого князя новгородского перешёл к его преемникам в составе Государева титула)

См. также 

 Новгородская земля
 Новгородская Русь
 Новгородская республика
 Новгородские посадники
 Иван Всеволодович — гипотетический «Новгородский князь»
 Илья Ярославич — гипотетический «Новгородский князь»

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 
Новгородские князья